Koleś z Postala (ang. The Postal Dude) – główny bohater serii gier komputerowych Postal, jak również filmu o tym samym tytule. Z powodu jego brutalnej natury, Koleś z Postala jest uznawany za jednego z najbardziej kontrowersyjnych bohaterów gier.

Postać 
Koleś z Postala mieszka w małym miasteczku Paradise w stanie Arizona ze swoją żoną znaną tylko jako Zdzira Kolesia z Postala. Vince Desi, szef zespołu Running with Scissors, który stworzył postać Kolesia, wyjawił w wywiadzie, że poczynania bohatera są całkowicie zależne od gracza. Jeśli gracz chce, może ukończyć grę bez zabijania nawet jednej osoby. Przebieg gry zależy od tego, czy gracz wybierze przemoc, czy pokojowe rozwiązania. W grze Postal² Koleś mieszka w przyczepie campingowej niedaleko wejścia do jaskiń Tora Bora. Jest pracownikiem firmy Running with Scissors, jednakże w poniedziałek zostaje zwolniony z niewiadomej przyczyny. Bohater angażuje się w politykę, co zmusza go do oddania głosu w wyborach i obchodzenia miasteczka w celu zebrania odpowiedniej ilości podpisów pod petycją.

Rodzina Kolesia najprawdopodobniej ogranicza się do Zdziry i jego wujka Dave’a, który zamieszkuje obszar zamknięty w Paradise. Jego ojciec, Koleś z Postala senior, nie żyje, ale odwiedzamy go na cmentarzu w jednym z zadań Kolesia, aby „podlać” jego nagrobek.

Koleś z Postala jest wyznania rzymskokatolickiego. We wtorkowym poziomie Postala² jednym z jego zadań jest się wyspowiadać. Podczas jego spowiedzi kościół atakuje Al-Ka’ida. Następnego dnia idąc na cmentarz, gracz może zobaczyć zmieniony kościół: z daleka widać, że strzeliste wieże zamieniono na kopuły przypominające islamskie meczety. Po wejściu do środka można też zobaczyć zrzuconą figurę anioła oraz przewrócony krzyż. Kościół jest ponadto wypełniony brodatymi, ubranymi w białe fartuchy, uzbrojonymi fanatykami.

Historia bohatera 
Tworząc w 1995 roku pierwszego Postala, główny grafik, Randy Briley, wykreował postać Kolesia jako ciemnego typa, mroczną postać, która pasowałaby do stylu rozgrywki. Od początku założeniem było, aby postać nie miała żadnej przeszłości, co dałoby graczowi możliwość wyobrażenia sobie wcześniejszych wydarzeń w życiu bohatera.

Postal² wydany został w 2003 roku jako strzelanka pierwszoosobowa. Ulepszona grafika pozwoliła ukazać Kolesia bardziej szczegółowo. Ostateczny wygląd postaci w 2001 roku wykreował grafik Josh Leichliter. Kolejną różnicą w stosunku do pierwszej części gry jest to, że Koleś ma głos. Osobą podkładającą jego głos został Rick Hunter. Głos Huntera usłyszeć można było również w dodatku Apocalypse Weekend (2005), który zawierał drobne poprawki w wyglądzie Kolesia.

Koleś z Postala wystąpił także jako bohater trzeciej części, gdzie trafił do innego miasta. W czwartej części protagonista pojawi się w mieście Edensin.

Film 
W filmie Postal w rolę Kolesia z Postala wcielił się Zack Ward. Ward opisuje tę postać jako kogoś, kto tylko chce być lubiany i akceptowany. Stwierdził również, że wzorował się na scenariuszu, a nie na grach, ponieważ nigdy w żadną grę z serii Postal nie grał.

Kontrowersje 
W 2006 roku w jednym z kanadyjskich college’ów doszło do strzelaniny, której sprawcą był Kimveer Gill, utożsamiający się z Kolesiem. Na swoim blogu Gill wyraził podziw dla Kolesia, twierdząc, że Koleś z Postala był nieszczęśliwy, nim został wściekłym psycholem; tego nigdy nie usłyszeliśmy w grze. Był normalnym człowiekiem, dopóki świat tak go nie zmienił. Postal² został jedną z ulubionych gier Gilla.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona gry

Postacie z gier komputerowych
Fikcyjni masowi mordercy
Postal